

Patronyme 

 Albert Mangelsdorff (1928-2005), tromboniste et compositeur de jazz allemand ;
 Emil Mangelsdorff (1925-2022), musicien de jazz allemand ;
 Ralph Daniel Mangelsdorff (né en 1958), botaniste et phytopathologiste allemand.